De Streek (Dokkum), een oude voorstad van Dokkum in de provincie Friesland
De Streek (Noord-Holland), een streek in de provincie Noord-Holland
De Streek (Het Hogeland), een gehucht in de provincie Groningen
De Streek (Drenthe), een buurtschap in de provincie Drenthe